Северная Поляна — название населённых пунктов в России:

 Северная Поляна — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Северная Поляна — деревня в Шимском районе Новгородской области.